

Miejscowości w Polsce 
 Waniewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew 
 Waniewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły